Kronos – bóg z mitologii greckiej, jeden z tytanów, syn Uranosa i Gai.
 Kronos – polskie czasopismo kulturalno-filozoficzne.
 Kronos – książka Witolda Gombrowicza.

Zobacz też 
 Kronos Quartet
 Kronos Racing
 Khronos
 Koronos (ujednoznacznienie)